Sagarmatha au pied de l'Everest
 Sagarmatha, zone du Népal
 Parc national de Sagarmatha